«Физико-математические науки в их настоящем и прошедшем» (; Москва; 1885—1898) — журнал чистой и прикладной математики, астрономии и физики, издатель В. В. Бобынин.
 «Физико-математические науки в ходе их развития» (; Москва; 1899—1905) — журнал истории, философии и библиографии физико-математических наук, издатель В. В. Бобынин.

Примечания